Le Sorcier des cloches est un roman écrit et illustré par Maurice Pommier, publié en France en 1997, aux éditions Folio Junior dans la collection Drôles d'aventures. C'est un roman qui nous apprend beaucoup de choses sur le thème de la science des métaux d'autrefois et de la fabrication de cloches au .

Chapitres  
Les chapitres du livre :

Carte

Feiral, automne 1390
Un étrange voyageur
Guillaume le Noir, seigneur de Feiral
Où l'on voit comment Septime installe son atelier
Où l'on voit Septime fabriquer des cloches en argile
Un apprenti têtu
La force de l'autorité
Du suif dans les cloches
Battements d'aile
Frimas et sculptures
La foire de printemps
Farces et mimes
Conversation et parlottes
Le mal et son esprit
Dans la gueule du lion
L'offrande
Le Baptême

Pour en savoir plus

Table des matières

Autres titres de la collection

Commentaires

Éditions 
 Édition petit format : Folio Junior collection "Drôles d'aventures", en 1997 .

Article connexe 
 Fondeur de cloches

Roman français paru en 1997
Roman pour l'enfance et la jeunesse